EAT steht für:
 Earnings After Taxes, Gewinn nach Steuern (Ertrag nach Steuern, Nachsteuergewinn),  eine Kennzahl aus der Betriebswirtschaft, ergibt sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens
 East Africa Tanzania, internationales Kfz-Kennzeichen von Tansania, siehe Liste der Kfz-Nationalitätszeichen
 East African Time, Zeitzone in Afrika entsprechend UTC+3
 École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse, Architekturschule in Toulouse
 Egyptian astronomical Texts, mehrbändige Ausgaben zur ägyptischen Astronomie, siehe Otto Neugebauer#Schriften
 Ektope atriale Tachykardie, Medizin
 Elektroniker für Automatisierungstechnik, ein in Deutschland durch die Verordnung (BGBl.) vom 11. Juli 2003 anerkannter Ausbildungsberuf, im Handwerk existiert ein vergleichbarer Ausbildungsberuf, der Elektroniker Fachrichtung Automatisierungstechnik
 Endovaskuläre Aneurysmatherapie, siehe Aortenaneurysma#Endovaskuläre Therapie des Bauchaortenaneurysmas
 European Air Transport N.V./S.A., eine ehemalige belgische Frachtfluggesellschaft 
 Evangelische Akademie Thüringen, siehe Evangelische Akademie#Evangelische Akademie Thüringen
 Exhaust after treatment, Abgasnachbehandlung
 Pangborn Memorial Airport, IATA-Code des US-amerikanischen Flughafens

EAT. steht für:
 EAT., eine englische Kette von Sandwich-Verkaufsläden

EAT-LEJ steht für:
 European Air Transport Leipzig GmbH, eine Frachtfluggesellschaft und ein Flugzeugwartungsbetrieb am Flughafen Leipzig/Halle, Sitz in Schkeuditz 

Eat steht für:
 Eat (Film), ein Underground-Experimentalfilm von Andy Warhol
 Eat – Ich hab mich zum Fressen gern!, einen Horrorfilm von Jimmy Weber

eAT steht für:
 Elektronischer Aufenthaltstitel, Kunststoffkarte aus Polycarbonat (PC) im Scheckkartenformat, mit der ein Ausländer in Deutschland und der Europäischen Union sein Aufenthaltsrecht nachweist.

Abkürzung